Рудницкая — фамилия, женский вариант фамилии .
 Рудницкая, Анжелика Николаевна (род. 1970) — певица, шеф-редактор программ Первого национального телеканала Украины.
 Рудницкая, Евгения Львовна (1920—2016) — советский и российский историк, видный специалист по истории общественного движения и общественной мысли XIX века, лауреат премии имени В. О. Ключевского (1997).
 Рудницкая, Мария Леонидовна (1916—1983) — советская художница, живописец и педагог.
 Рудницкая, Милена (1892—1976) — журналистка, педагог, активистка Украинского национально-демократического объединения (УНДО).